Національна ліга В 1963—1964 — 17-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Женева-Серветт.

Груповий етап

Група Захід 

Матч за 1-е місце
 Женева-Серветт — ХК «Мартіньї» 4:2

Група Схід

Фінал 
 Біль — Женева-Серветт 0:7/1:8

Джерела 
 Сезон 1964   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія